Кастильфале () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-дель-Эсла. Занимает площадь 25,96 км². Население — 91 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial de Castilfalé

Муниципалитеты Леона